Sergej Šendeljev (rusko Сергей Шенделев), ruski hokejist, * 19. januar 1964, Leningrad, Rusija.

Šendeljev je v ruski hokejski ligi igral za klub SKA St. Petersburg, v drugem delu kariere pa je igral za večje število klubov v nemški ligi. Za rusko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 81/82
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 82/83
|
| 40
| 2
| 2
| 4
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 83/84
|
| 44
| 3
| 1
| 4
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 84/85
|
| 49
| 1
| 3
| 4
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 85/86
|
| 34
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 86/87
|
| 34
| 5
| 7
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 87/88
|
| 34
| 4
| 1
| 5
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 88/89
|
| 42
| 4
| 1
| 5
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska 2. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 90/91
|
| 26
| 0
| 4
| 4
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 91/92
|
| 24
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 91/92
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 92/93
|
| 32
| 4
| 5
| 9
|
| 14
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
| 8
| 21
| 29
|
| 22
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mad Dogs München
| Nemška liga
| 94/95
|
| 26
| 6
| 16
| 22
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mad Dogs München
| Evropski pokal
| 94/95
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 94/95
|
| 15
| 4
| 7
| 11
|
| 8
|
| 7
| 2
| 6
| 8
|
| 22
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 95/96
|
| 24
| 8
| 12
| 20
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 20
| 4
| 5
| 9
|
| 16
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 97/98
|
| 15
| 1
| 6
| 7
| -6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bietigheim/Bissingen
| 1.Liga Süd (D)
| 97/98
|
| 32
| 9
| 31
| 40
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landsberg
| 1.Liga Süd (D)
| 98/99
|
| 55
| 16
| 46
| 62
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Straubing Tigers
| Oberliga Süd (D)
| 99/00
|
| 62
| 10
| 50
| 60
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Straubing Tigers
| Nemška 2. liga
| 00/01
|
| 49
| 7
| 18
| 25
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Straubing Tigers
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 48
| 6
| 13
| 19
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Eisbären Regensburg
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 56
| 5
| 13
| 18
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Eisbären Regensburg
| Nemška 2. liga
| 03/04
|
| 46
| 0
| 4
| 4
|
| 12
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 897
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 282
| bgcolor="#7FFF00" | 393
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 700
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Hedos München
Hokejisti Mad Dogs München
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Kaufbeurer Adler
Hokejisti Bietigheim Steelers
Hokejisti EV Landsberg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih